Marek Piotrowicz (ur. 1962) – polski polityk
 Marek Piotrowicz (ur. 1963) – polski piłkarz